O Torneio de Amsterdã de 1999 foi a décima nona edição do Torneio de Amsterdã, um torneio amistoso disputado por 4 times de diferentes países. As equipes da primeira edição foram: Ajax, Santos, Lazio e Atlético de Madrid. O Lazio sagrou-se campeão.

Classificação

Jogos

1º dia

2º dia

Ligações externas 
 
 

1999
1999 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#1999